Elisabeth-II.-Statue steht für:

 Elisabeth-II.-Statue (Gravesend), Statue in der Stadt Gravesend, Grafschaft Kent, England 
 Elisabeth-II.-Statue (Runnymede), Statue im Borough of Runnymede, Grafschaft Surrey, England

Siehe auch:

 Reiterstandbild Elisabeth II.